Mjóstíggjur – montagna dell'isola di Suðuroy, nell'arcipelago delle Fær Øer, alto 592 metri
 Mjóstíggjur – rilievo dell'isola di Eysturoy, nell'arcipelago delle Fær Øer, alto 482 metri